Marie de Bavière (en allemand, Maria Ludwiga Theresia Prinzessin von Bayern), née à Lindau le  où elle est morte le , est une duchesse de Calabre. Elle est la seconde fille et la troisième des treize enfants du dernier roi de Bavière, Louis III et de Marie-Thérèse de Modène.

Son mari, le prince Ferdinand-Pie de Bourbon-Siciles étant devenu le chef de la Maison de Bourbon-Siciles le , la princesse Marie devient dès lors la reine consort titulaire des Deux-Siciles.

Mariage et descendance 
La princesse Marie Ludwiga Thérèse épouse le prince Ferdinand-Pie de Bourbon-Siciles, fils aîné d'Alphonse de Bourbon-Siciles, comte de Caserte et de la princesse Marie-Antoinette de Bourbon-Siciles le  à Munich. Le couple aura six enfants :

 Maria Antonietta (1898–1957);
 Maria Cristina (1899–1985), mariée en 1948 à Manuel Sotomayor y Luna, vice-président de l'Équateur ;
 Ruggiero Maria, duc de Noto (1901–1914) ;
 Barbara Maria Antonietta Luitpolda (1902–1927), mariée en 1922 à Franz Xaver comte zu Stolberg-Wernigerode ;
 Lucia Maria Rainiera (1908–2001), mariée en 1938 au prince Eugène de Savoie-Gênes, fils du duc Thomas de Savoie-Gênes ;
 Urraca Maria Isabella Caroline Aldegonda Carmela (1913–1999), célibataire.

Titulature et décorations

Titulature 
  —  : Son Altesse Royale la princesse Marie de Bavière
  —  : Son Altesse Royale la duchesse de Calabre

Décorations dynastiques

Ascendance

Références

Liens externes 

Duchesse de Calabre
Princesse de Bavière du XIXe siècle
Princesse de Bavière du XXe siècle
Reine consort des Deux-Siciles
Maison de Bourbon-Siciles
Maison de Wittelsbach
Chevalier de l'ordre souverain de Malte
Récipiendaire de l'ordre de la Croix étoilée
Récipiendaire de l'ordre de Thérèse
Récipiendaire de l'ordre de Sainte-Élisabeth
Dame de l'ordre de la Reine Marie-Louise
Naissance en juillet 1872
Naissance à Lindau
Naissance dans le royaume de Bavière
Décès en juin 1954
Décès à Lindau
Décès à 83 ans
Épouse du prétendant au trône des Deux-Siciles